Комутація в економіці  — процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.

Комутація в системах зв'язку:
 Процес з'єднання абонентів комунікаційної мережі через транзитні вузли.
 Селекція пристроїв та встановлення з ними зв'язку.

Комутація в комп'ютерних мережах:
 Комутація пакетів — спосіб передачі даних у комп'ютерних мережах, при якому інформація ділиться на пакети, а кожний пакет даних забезпечується адресою пунктів призначення і відправлення; Комутація пакетів сповільнює взаємодію двох окремих клієнтів мережі, але в цілому дозволяє значно збільшити обсяг переданих у мережі даних.
 Підімкнення віддаленого термінала до комп'ютера викликом за кодом із допомогою кодонабирача.
 Комутація каналів — встановлення з'єднання (створення каналу) перед початком обміну інформацією.

Комутація в електротехніці:
 Перемикання електричних кіл та їхніх частин;
 зміна напрямку струму в цих колах (зміна полюсів).
 Налаштування пристрою на певний вид роботи вручну з'єднанням контактів на комутаційній дошці шнурами.            
Групи способів комутації:

Комутація каналів (circuit
switching) і комутація із проміжним зберіганням (store-and-forward).
Друга група складається із двох способів: комутації повідомлень (message
switching) і комутації пакетів(packet
switching).При комутації
каналів між вузлами, яким необхідно встановити зв'язок один з
одним, забезпечується організація безперервного складеного каналу, що
складається з  послідовно з'єднаних окремих каналів між вузлами. Окремі
канали з'єднуються між собою комутуючим устаткуванням (комутаторами). Перед
передачею даних необхідно виконати процедуру встановлення з'єднання, у процесі
якої створюється складений канал.Під комутацією повідомлень розуміється
передача єдиного блоку даних між вузлами мережі з тимчасовий буферизацією цього
блоку кожним із транзитних вузлів. Повідомленням може бути текстовий файл, файл
із графічним зображенням, електронний лист - повідомлення має довільний розмір,
обумовлений винятково його змістом, а не тими або іншими технологічними
міркуваннями.При комутації пакетів всі передані
користувачем дані розбиваються передавальним вузлом на невеликі (до декількох
кілобайт) частини – пакети (packet). Кожний пакет оснащується заголовком, у якому вказується, як
мінімум, адреса вузла-одержувача й номер пакета. Передача пакетів по мережі
відбувається незалежно друг від друга. Комутатори такої мережі мають внутрішню
буферну пам'ять для тимчасового зберігання пакетів, що дозволяє згладжувати
пульсації трафіка на лініях зв'язку між комутаторами. Пакети іноді називають дейтаграмами (datagram), а режим індивідуальної комутації пакетів –дейтаграмним режимом.

Мережа з комутацією пакетів сповільнює процес взаємодії
кожної конкретної пари вузлів, оскільки їхні пакети можуть очікувати в
комутаторах, поки передадуться інші пакети. Однак загальна ефективність (обсяг
переданих даних в одиницю часу) при комутації пакетів буде вище, ніж при
комутації каналів. Це пов'язане з тим, що трафік кожного окремого абонента
носить пульсуючий характер, а пульсації різних абонентів, відповідно до закону
більших чисел, розподіляються в часі, збільшуючи рівномірність навантаження на
мережу.

Джерела 
 СЛОВНИК.net / Комутація

Див. також 
 Комутація (комп'ютерні мережі)
 Комутатор (електротехніка)
 Cisco Express Forwarding